Барца може бити:

 Барца (Кошице), градска четврт Кошица, у округу Кошице IV, Кошички крај, Словачка Република
 Барца (Римавска Собота), насељено мјесто у округу Римавска Собота, Банскобистрички крај, Словачка Република
 -{Барка (Алесандрија)}-, насеље у Италији
 -{Барка (Бијела)}-, насеље у Италији
 -{Барка (Парма)}-, насеље у Италији